Il singolare del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Flavio Cipolla 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (primo turno)
 Potito Starace (Campione)
 Flávio Saretta (primo turno)
 Alessio Di Mauro (secondo turno)

 Oliver Marach (primo turno)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Olivier Patience (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2005